Strada statale 74 – strada statale polacca
 Strada statale 74 Maremmana – strada statale italiana